Dos destructores de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, y uno de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Takanami, de la Clase Yūgumo, activo desde 1942, y hundido tres meses después, en el mismo año.
 El Takanami (DDK-101), de la Clase Ayanami, activo desde 1960 hasta 1989.
 El Takanami (DD-101), líder de la Clase Takanami, activo desde 2003.